Magra kan syfta på:
 Magra IS – en idrottsförening i Magra, Alingsås kommun

Geografi

Australien 

 Magra (ort), Tasmanien, Derwent Valley,

Italien 

 Magra (flod), vattendrag, Ligurien, Provincia di La Spezia, Fiume Magra,

Sverige
 Magra socken – en socken i Västergötland
 Magra landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Magra församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
 Magra kyrka – en kyrkobyggnad i nordligaste delen av Alingsås kommun
 Magra distrikt – ett distrikt i Alingsås kommun och Västra Götalands län 2016–
 Magra – en ort i Alingsås kommun och kyrkbyn i Magra socken

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar